Nickolaus ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Nickolaus (* 1951), deutscher Fotograf und Bildjournalist
 Reinhold Nickolaus (1952–2021), deutscher Berufs- und Technikpädagoge sowie Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nicolaus
 Nikolaus